The Eternal Triangle – film del 1910 diretto da Harry Solter
 The Eternal Triangle – film del 1917 diretto da Frank Wilson
 The Eternal Triangle – film del 1919 diretto da Norman Dawn
 The Eternal Triangle – film del 1922 prodotto dalla Aesop's Fables Studio
 The Eternal Triangle – film del 1925 diretto da Alexander Butler
 The Eternal Triangle – film del 1930 prodotto dalla Vitaphone Corporation